Rancho - construção rústica, feita geralmente de pau a pique para abrigar gado.
Ou ainda:
Rancho (culinária) - prato português
Rancho (Portugal) - grupo de dança e música folclórica portuguesa
Rancho (militar) - local de refeição de militares
Rancho carnavalesco - tipo de agremiação carnavalesca antiga

Desambiguação